Karl (von) Vangerow ist der Name folgender Personen:
* Karl Friedrich Vangerow (1723–1750), deutscher Verwaltungsbeamter, Stifter der Vangerowschen Realschule in Stargard in Pommern
 Karl Julius August von Vangerow (1809–1898), Reichsgerichtsrat und Reichsoberhandelsgerichtsrat